Krav kan henvise til flere ting:
 Et krav er synonym for en betingelse
 Krav (istype)
 Krav Maga, en kampsport